Satrape peut désigner :

Patronyme 

 Heinz Satti Satrapa (1927-2001),  joueur et entraîneur de football est-allemand.

Espèces vivantes 
 Regulus satrapa, le Roitelet à couronne dorée ;
 Satrapa, famille dont l'unique représentant est la Moucherolle à sourcils jaunes ;
 , oiseau de la famille des Tyrannidae.